Une alerte à la bombe est un comportement criminel qui consiste à faussement alerter les autorités de l'existence d'une bombe en un lieu donné.

Œuvres 

 Alerte à la bombe (titre en italien : I pirati dell'atomo), roman d'Edward Jones de la série « Le Trio de la Tamise », paru en 1976 en Italie et publié en France dans la Bibliothèque verte en 1981 ;
 Alerte à la bombe, film catastrophe américain réalisé par John Guillermin, sorti en 1972.